Umsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Umsjön (Degerfors socken, Västerbotten, 714589-170446), sjö i Vindelns kommun,  (74,9 ha)
Umsjön (Degerfors socken, Västerbotten, 715085-169131), sjö i Vindelns kommun,  (49,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn